

События 
 Восточная Римская империя — двухлетняя (667—669) военная экспедиция наследника сирийского престола Язида ибн Муавии против Византии завершается неудачной осадой Константинополя (по свидетельству хартофилакса Георгия)
 Япония — в Асуке основан храм Кофуку-дзи (ныне в Наре)

Родились 
 Юстиниан II, византийский император
 Григорий II, папа римский

Скончались 
 Хасан ибн Али, пятый халиф и второй имам шиитов
 Фудзивара-но Каматари, высший чиновник Японии
 Сехнуссах мак Блатмайк, верховный король Ирландии (по другим источникам, 671)

См. также 

 Список глав государств в 669 году

Примечания